Espenak steht für:
 Fred Espenak (* 1953), US-amerikanischen Astrophysiker
 Liljan Espenak (1905–1988), US-amerikanische Tänzerin, Tanztherapeutin und Choreografin 
 (14120) Espenak, Asteroid des Hauptgürtels